Umut Bulut (Kayseri, Turquía, 15 de marzo de 1983) es un futbolista turco que juega como delantero en el Eyüpspor de la TFF Primera División turca.

Clubes

Referencias

Enlaces externos
 
 

Delanteros de fútbol
Futbolistas del Ankaragücü
Futbolistas del Trabzonspor
Futbolistas del Toulouse Football Club
Futbolistas del Galatasaray Spor Kulübü
Futbolistas del Kayserispor
Futbolistas del Yeni Malatyaspor
Futbolistas de la selección de fútbol de Turquía en los años 2000